Un club est une association regroupant des membres partageant des intérêts communs :
 Ainsi, un club sportif est une association favorisant la pratique d’un ou plusieurs sports ;
 Un Gentlemen's club est un club anglo-saxon réunissant des hommes de la haute société ;
 Pendant la Révolution française, les clubs (prononcé clobes) étaient des groupes politiques ;
 Un club ou cercle de réflexion en est la reprise contemporaine, plus éloigné des politiques.

 Dans le jeu de golf, le club est la canne utilisée pour frapper la balle.
 Un club peut également désigner une boîte de nuit, avec pour origine l’anglais nightclub :
 par extension, le terme club peut désigner un genre musical diffusé par les nightclub.
 Un fauteuil club est aussi un style de fauteuil, caractérisé par ses formes et son cuir. Son nom étant dû à son apparition dans les Gentlemen's clubs français et anglais fin .

 Club est une émission de télévision française musicale de télé-tirelire diffusée en direct sur M6 le vendredi et le samedi soir du  au  et présentée par Claire Nevers.
 Le Club ouvrier est une œuvre du peintre, sculpteur et designer soviétique Alexandre Rodtchenko, (1925). 
 Un club sandwich est un sandwich à deux étages bien connu en Amérique du Nord.
 Le 3M-54 Club est un système de missiles multirôles de la Marine soviétique puis russe.
 Le Club 1%, désignant les bikers criminels, dont certains Bandidos et Hells Angels.
  est un magazine pornographique américain.
 Club 40, classement officiel des quarante titres les plus diffusés dans les discothèques en France.
 Club, librairie-papeterie belge.

Voir aussi